Вильяр-де-Олалья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 158,08 км². Население — 1202 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки